O tartaranhão-rabilongo, também tartaranhão-de-peito-branco ou tartaranhão-pálido  (Circus macrourus) é uma ave pertencente à família Accipitridae.

Referências 

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=22647E26E5C80F2E

Tartaranhões
Aves descritas em 1770